REA nebo Rea může být:

lidská sídla
Rea (Lombardie), sídlo v Lombardii v Itálii
Rea (Missouri), sídlo v Missouri v USA

anglické řeky
Rea (řeka, Bimingham), řeka v Birminghamu
Rea (řeka, Shropshire), řeka v Shropshire 

příjmení osob
Carleton Rea — britský mykolog
Chris Rea — britský skladatel a kytarista
Jackie Rea — severoirský hráč snookeru
Joe Rea — severoirský herec
John Rea — skotský hráč snookeru
Jonathan Rea — motocyklový závodník
Peggy Rea — herečka
Stephen Rea — irský herec

anglosaské zkratky
Railway Express Agency
Ralph Engelstad Arena
Reactive arthritis
Renewable Energy Association
Resident Evil: Afterlife
Resident Evil: Apocalypse
Resources, Events, Agents
Research Executive Agency
Rules Enabling Act
Rural Electrification Administration 

jiný význam
Litanie na Rea – staroegyptské literární dílo